Ulica Uniwersytecka w Katowicach
 Ulica Uniwersytecka w Łodzi
 Ulica Uniwersytecka w Warszawie
 Ulica Uniwersytecka we Wrocławiu

Zobacz też 
 Most Uniwersytecki
 Plac Uniwersytecki

Uniwersytecka